Cette page contient les pages d'homonymie de Alberto Costa et Albert Costa.

Alberto Costa peut désigner :
 Alberto Costa (1947-), homme politique portugais ;
 Alberto Costa (1971), homme politique britannique ;
 Alberto Costa (1985-), footballeur argentin.

Albert Costa peut désigner :
 Albert Costa (ou Alberto Costa) (1975-), un joueur de tennis espagnol.